De Constantijnse dynastie is een informele naam voor de heersende familie van het Romeinse Rijk vanaf Constantius Chlorus (†305) tot de dood van Julianus in 363. De dynastie is vernoemd naar haar voornaamste lid, Constantijn de Grote, vanaf 324 tot zijn dood in 337 alleenheerser van het Romeinse Rijk. De dynastie wordt ook wel de neo-Flavische dynastie genoemd, omdat elke Constantijnse keizer de naam Flavius droeg, net als de heersers van de eerste Flavische dynastie in de 1e eeuw n.Chr.

Stemmata
De Augusti en de Augustae worden in cursief afgebeeld.

Constantius Chlorus
 Vanaf relatie tussen Constantius Chlorus en Helena
Constantijn I de Grote
 Uit het huwelijk tussen Constantijn I de Grote en Minervina
Crispus
 Uit het huwelijk tussen Constantijn I de Grote en Fausta
 Constantina, echtgenote van Hannibalianus en Constantius Gallus
 Constantijn II
 Constantius II
 Geen kinderen uit het huwelijk tussen Constantius II en zijn eerste vrouw, de dochter van Julius Constantius
 Geen kinderen uit het huwelijk tussen Constantius II en Eusebia
 Uit het huwelijk tussen Constantius II en Faustina
 Flavia Maximiana Faustina Constantia, de vrouw van Gratianus
 Constans I
 Helena, vrouw van Julianus
 Vanaf huwelijk tussen Constantius Chlorus en Theodora
Flavius Dalmatius
 Uit huwelijk tussen Flavius Dalmatius en een onbekende vrouw
 Flavius Dalmatius
Hannibalianus, de echtgenoot van Constantina
Julius Constantius
 Uit het huwelijk tussen Julius Constantius en Galla
Zoon, overleden in de zuiveringen van 337
Dochter, eerste vrouw van Constantius II
Constantius Gallus
 Geen huwelijk tussen broers en zussen van Gallus en Constantina
 Uit het huwelijk tussen Julius Constantius en Basilina
Julianus
Geen huwelijk tussen broers en zussen van Julianus en Helena, dochter van Constantine I
 Hannibalianus (moet reeds zijn overleden voor 337, omdat hij genoemd wordt onder de slachtoffers van de keizerlijke zuiveringen in 337);
Anastasia;
Flavia Iulia Constantia, vrouw van Licinius
Eutropia
 Uit het huwelijk tussen Eutropia en Virius Nepotianus
Nepotianus

Relaties met andere tetrarchen 
Andere heersers uit de tetrarchie waren aan de Constantijnse dynastie gerelateerd:

 Maximianus: adoptief vader en schoonstiefvader van Constantius Chlorus, schoonvader van Constantijn, stiefschoonvader van Licinius
 Maxentius: adoptief broer en halfzwager van Constantius Chlorus, zwager van Constantijn
 Licinius: schoonzoon van Constantius Chlorus, half-schoonbroer van Constantijn

Referenties
  R. Scott Moore, "The Stemmata of the Neo-Flavian Emperors", DIR (1998)
  R. Scott Moore, "The Stemmata of the Emperors of the Tetrarchy", DIR (1998)

Voetnoten